Влади́мир Га́лицкий:
 Галицкий, Владимир Александрович (1907—1998) — театральный режиссёр.
 Галицкий, Владимир Петрович — старший преподаватель Магнитогорского музыкально-педагогического училищ, заслуженный артист России (1997).
 Галицкий, Владимир Прохорович (род. 1941) — капитан I ранга, член-корреспондент Академии военных наук России, доктор юридических наук, профессор, военный историк.